Бажана — жіноче ім'я
 «Бажана» — український музичний гурт